Красная Звезда — посёлок в Шумерлинском районе Чувашской Республики.

География 
Расположен на р. Алгашка, на расстоянии в 133 км от Чебоксар, в 23 км от райцентра и ближайшей железнодорожной станции.

История 
Возник в 1927 г. как сельскохозяйственная артель. В 1929 г. артель преобразована в колхоз «Красная Звезда», по которой стали называть и поселок. В XX веке входил в состав: Вурнарского (1927—1935 гг.), Шумерлинского (1935—1965, и с 1966 г.) районов и Шумерлинского горсовета (1965—1966 г.). До упразднения в 2021 году Краснооктябрьского сельского поселения входил в его состав.

Население

Инфраструктура 
Функционирует ЗАО «Полянка» (данные 2010 г.).

Примечания 

Населённые пункты Шумерлинского района